Název Topoľový potok má více vodních toků:

 Topoľový potok (přítok Čerešňového potoka) – pravostranný přítok Čerešňového potoka na Slovensku v okrese Zlaté Moravce
 Topoľový potok (přítok Krížneho potoka) – levostranný přítok Krížneho potoka na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa
 Topoľový potok (přítok Nechválky) – levostranný přítok Nechválky na Slovensku v okrese Humenné